Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1964 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maria Bueno bat Margaret Smith en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Lesley Turner et Billie Jean Moffitt.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1964
Sport en juin 1964
Tennis en juillet 1964